Jack Crawford peut désigner :
 Jack Crawford (1908-1991), un joueur de tennis australien ;
 Jack Crawford (1916-1973), un joueur, puis entraîneur canadien de hockey sur glace ;
 Jack Crawford (1886-1963), un joueur de cricket anglais.
 Jack Crawford, un personnage secondaire apparaissant dans les romans Dragon Rouge et Le Silence des agneaux.